Сарто́ри (; ) — фамилия. Известные носители:

 Сартори, Алессио (род. 1976) — итальянский гребец, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.
 Сартори, Гвендалина (род. 1988) — итальянская спортсменка, стрелок из лука, чемпионка мира.
 Сартори, Джакомо (род. 1958) — итальянский писатель и агроном.
 Сартори, Джованни (1924—2017) — итальянский политолог.
 Сартори, Йозеф (1809—1880) — немецкий ботаник, исследователь флоры Греции.
 Сартори, Карло (род. 1948) — итальянский футболист.
 Сартори, Огюст (1881—1950) — французский миколог и бактериолог.
 Сартори, Стефания — венгерская порноактриса.
 Сартори, Франческо (род. 1957) — итальянский композитор.

 Сартори ди Морра, Альберто (между 1105 и 1110—1187) — мирское имя папы римского Григория VIII.